Morogoro steht für:

 Morogoro, Stadt in Tansania
 Morogoro (Region), Region in Tansania
 Morogoro (Distrikt), Distrikt in der Region Morogoro in Tansania
 Morogoro (MC), Distrikt in der Region Morogoro in Tansania
 Bistum Morogoro, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Morogoro